Качимбо има више значења:

 Качимбо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Качимбо (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику